Тезе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Тезе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Тезе () — християнська екуменічна спільнота із села Тезе, що знаходиться у французькому регіоні Сона і Луара, в Бургундії.
 Тезе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона